est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens :

Empereur, rois 
 , le Noir (1017–1056), roi des Romains puis empereur romain germanique de 1039 à 1056 ;
  (1207–1272), roi d'Angleterre de 1216 à 1272 ;
 , le Maladif (1379–1406), roi de Castille et de Léon de 1390 à 1406 ;
  – Henri de Valois – (1551–1589), roi de Pologne de 1573 à 1575, puis roi de France de 1574 à 1589 ;
  – Henri de Bourbon,  de Navarre – /  (1553–1610), roi de Navarre à partir de 1572, puis roi de France et de Navarre sous le nom de  de 1589 à 1610.

Ducs, comtes 
 , duc de Bavière et duc de Carinthie ()  de 986 à 989
 , duc de Carinthie de 1090 à 1122
  (v. 1227-1266), duc de Wrocław de 1248 à 1266
  (v. 1251-1309), duc de Głogów de 1273 à 1309 et duc de Grande Pologne de 1306 à 1309
  (1244-1274), comte de Champagne de 1270 à 1274, également roi de Navarre sous le nom d'
  (1463-1514), duc de Brunswick-Göttingen de 1491 à 1514, également duc de Brunswick-Wolfenbüttel sous le nom d'

Homonymie dynastique